In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale cambogiana. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al giugno 2013.

Collegamenti esterni

 
Cambogia